Azizon Abdul Kadir – calciatore malese
 Elishay Kadir – cestista israeliano
 Foued Kadir – calciatore francese naturalizzato algerino